Арам Саркисян:
 Саркисян, Арам Акопович (род. 1948) — советский, армянский и российский тренер по греко-римской борьбе.
 Саркисян, Арам Завенович (1961) — армянский лидер партии «Республика».
 Саркисян, Арам (Арам MP3; род. 1984) — армянский певец, шоумен и комик. См. также